République tibérine

 Île Tibérine

Voir aussi

 Assassinat des moines de Tibhirine
 Monastère de Tibhirine